Velika nagrada Belgije 2013 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. avgusta 2013 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 2:00,368
| 1:49,067
| 2:01,012
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 2:01,863
| 1:48,646
| 2:01,200
| 2
|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 2:01,597
| 1:48,641
| 2:01,325
| 3
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 2:01,099
| 1:48,552
| 2:02,251
| 4
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 2:02,338
| 1:48,925
| 2:02,332
| 5
|-
! 6
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 2:01,301
| 1:48,641
| 2:03,075
| 6
|-
! 7
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 2:02,476
| 1:48,649
| 2:03,081
| 7
|-
! 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 2:01,151
| 1:48,296
| 2:03,390
| 8
|-
! 9
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 2:00,190
| 1:48,309
| 2:03,482
| 9
|-
! 10
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 2:01,462
| 1:49,020
| 2:04,059
| 10
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 2:01,712
| 1:49,088
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 2:02,749
| 1:49,103
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 2:02,425
| 1:49,304
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 2:00,564
| 1:52,036
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 2:02,110
| 1:52,563
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 2:02,948
| 1:52,762
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 2:03,072
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 2:03,300
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 2:03,317
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 2:03,432
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 2:04,324
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 2:07,384
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 44
| 1:23:42,196
| 2
| 25
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 44
| +16,869
| 9
| 18
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 44
| +27,734
| 1
| 15
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 44
| +29,872
|  4
| 12
|-
! 5
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 44
| +33,845
| 3
| 10
|-
! 6
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 44
| +40,704
| 6
| 8
|-
! 7
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 44
| +53,922
| 10
| 6
|-
! 8
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 44
| +55,846
| 7
| 4
|-
! 9
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:09,547
| 12
| 2
|-
! 10
| align="center" | 10
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| +1:13,470
| 19
| 1
|-
! 11
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 44
| +1:21,936
| 13
|
|-
! 12
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| +1:26,740
| 18
| 
|-
! 13
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 44
| +1:28,258
| 11
|
|-
! 14
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 44
| +1:40,436
| 21
|
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams F1-Renault
| 44
| +1:47,456
| 20
|
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 43
| +1 krog
| 14
|
|-
! 17
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 43
| +1 krog
| 17
|
|-
! 18
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 43
| +1 krog
| 15
|
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 42
| +2 kroga
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India–Mercedes
| 31
| Trčenje
| 5
|
|-
! Ods
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 25
| Zavore
| 8
|
|-
! Ods
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 8
| Puščanje olja
| 22
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013